Lucovaz (Lukovac) – isolotto croato situato a est dell'isola di Arbe nel canale della Morlacca, nei pressi della baia Mago 
 Scoglio Lucovaz (hrid Lukovac) – scoglio croato situato a nord-est dell'isola di Arbe nella baia della Cernicca, di fronte alla spiaggia Paradiso di Loparo
 Lucovaz o Luccovaz (Lukovac) – isolotto croato situato a sud-est di Meleda
 Lucovaz o Luccovaz o Lucco o Luccova (Lukovac) – isolotto croato delle isole Curzolane a sud-est di Bersici Grande
 Scogli Lucovaz o scogli Lucoviz o Lukovzi (Lukovci) – gruppo di scogli croati dei Lagostini Occidentali (Lucovaz Piccolo, Lucovaz di Mezzo e Lucovaz Grande), nell'arcipelago di Lagosta
 Lucovaz o Maslegna o Mastegna o veli Maslovgnak (Maslovnjak o Maslinjak Veliki) – isolotto croato dell'arcipelago di Lagosta a nord-est di San Giorgio
 Lucovaz di Cazziuol o Luccovaz o Copist (Pod Kopište) – isolotto croato dell'arcipelago di Lagosta a nord di Cazziol